Molekulska formula -{C21H20O11}- se može odnositi na:

 Astragalin
 Cinarozid
 Izoorijentin
 Kaempferol 7-O-glukozid
 Maritimein
 Orientin
 Kvircitrin
 Rodionin
 Trifolin